Червонопрапорное — название населённых пунктов на Украине:

 Червонопрапорное — до 2016 г. название села Смолка в Барановском районе Житомирской области.
 Червонопрапорное — до 2016 г. название села Яблоновка в Сумском районе Сумской области.
 Червонопрапорное — до 2016 г. название села Червоное в Геническом районе Херсонской области.